Vásáry ist der Familienname folgender Personen:
 Johann von Vásáry (1899–1963), ungarischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Tamás Vásáry (* 1933), ungarischer Pianist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Vaszary